Kaaden steht für:

 deutscher Name der tschechischen Stadt Kadaň

Kaaden ist der Herkunfts- oder Familienname folgender Personen:

 Nikolaus von Kaaden, böhmischer Uhrmacher und Mechanikus
 Peter Kaaden (* 1989), deutscher Fotograf
 Walter Kaaden (1919–1996), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Kaden (Begriffsklärung)